

События

Римская империя 
 Император Октавиан Август стал консулом в восьмой раз вместе с Титом Статилием Тавром, ставшим консулом во второй раз.
 Восстановлен иберийский город Эльче.
 Клеопатра Селена II выходит замуж за Юбу II и Октавиан Август делает её королевой Мавретании.
 Провал попытки римлян и  захватить Аравию Феликс (Йемен).
 Война Августа с кантабрийцами. Тиберий — войсковой трибун в этом походе.
 Тиридат II вторгается в Парфию. Он же выпускает монеты, которые датированы мартом и маем 26-го года.

Греция 
 Диотейм Алай становится архонтом Афин.

Осроена 
 Царём Осроены становится Абгар IV.

Индия 
 В Азии династия Андхра сменяет династию Канва в Восточной Индии.

Скончались 
 26, ок. — Гай Корнелий Галл (род. 69/68 до н. э.), префект Египта, утратив расположение императора Августа, покончил с собой.
 26, ок. — Марк Валерий Мессала Руф (род. ок. 103 до н. э.), военачальник и политик Древнего Рима.

См. также

Примечания